Михайлов Александр Сергеевич — председатель Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан (2008—2012), заслуженный учитель Российской Федерации, .

Биография 
Михайлов Александр Сергеевич родился 17 марта 1955 года в городе Салавате.

В 1981 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности « по автоматизации».

Трудовую деятельность начал в 1975 году на комбинате «Салаватнефтеоргсинтез» прибористом завода карбамид.

С 1983 по 1989 годы работал преподавателем электротехнических дисциплин в Салаватском индустриальном техникуме. В 1989 году назначен заместителем директора по учебной работе.

С 1994 года возглавил индустриальный техникум. В должности директора ФГОУ СПО «Салаватский индустриальный колледж» работает и по сей день.

Общий стаж работы Александра Сергеевича составляет 35 лет, из них — 29 лет педагогического стажа.

Александр Сергеевич трижды избирался депутатом Совета городского округа город Салават.

C 2008 по 2012 работал главой городского округа город Салават — председателем Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан. 

С 2012 года работает председателем комиссия по социально — гуманитарным вопросам, охране правопорядка в Салаватском городском Совете .

Является секретарем Политсовета городской организации ВПП «Единая Россия».

В настоящее время проходит обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий.

Награды 
За выдающиеся заслуги в системе образования Михайлову А. С. присвоены почётные звания: «Почётный работник среднего профессионального образования», «Почётный работник топливно-энергетического комплекса», «Заслуженный Учитель Республики Башкортостан», «Заслуженный Учитель Российской Федерации».

За значительный вклад в развитие местного самоуправления и активную общественно-политическую деятельность награждении Почётной грамотой Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан.

Примечания 

Члены «Единой России»
Председатели Салаватского городского Совета